Brivio steht für
 Brivio, Gemeinde in der Lombardei, Italien

Brivio ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Brivio (1905–1995), italienischer Automobilrennfahrer und Motorsportfunktionär
 Davide Brivio (* 1988), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Ferdinando Brivio (ca. 1700 – ca. 1758), italienischer Komponist
 Peppo Brivio (1923–2016), Schweizer Architekt